L'édition 2015 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 8 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Ana Konjuh remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Niculescu, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2015
Tennis en juin 2015